Miejscowości w USA:
 Enoch – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Iron
Gminy w USA:
 Enoch (ang. Enoch Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble